Wood House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wood House (Cottonwood Falls, Kansas), NRHP-ID 74000821
 Wood House (Dublin, New Hampshire), NRHP-ID 83004088

Siehe auch:
 Woodhouse
 Woodhouse House